Virus kan syfta på:

 Virus – de minsta biologiska enheterna som kan infektera levande organismer
 Datorvirus – små datorprogram som sprider sig genom att lägga en kopia av sig själva inuti andra program
 "Virus" (låt) – en låt och singel av det brittiska heavy metalbandet Iron Maiden
 "Virus" (Björk-låt) – en låt på det sjunde studioalbumet av den isländska sångerskan och musikern Björk
 Virus (album) – death metal-bandet Hypocrisy s nionde studioalbum
 Virus - amerikansk film 1999
 Virus 20 – en segelbåtstyp

Se även 
 Viral (olika betydelser)